Bailu bezeichnet:

 Bailu (Guannan) (百禄镇), Großgemeinde im Kreis Guannan in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Bailu (Hejiang) (白鹿镇), Großgemeinde im Kreis Hejiang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Bailu (Lushan) (白鹿镇), Großgemeinde der Stadt Lushan in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Bailu (Pengzhou) (白鹿镇), Großgemeinde der Stadt Pengzhou in der chinesischen Provinz Sichuan
 Bailu (Wuding) (白路镇), Großgemeinde im Kreis Wuding in der chinesischen Provinz Yunnan
 Bailu (Wuxi) (白鹿镇), Großgemeinde im Kreis Wuxi der chinesischen Stadt Chongqing
 Bailu (Chongren) (白鹭乡), Gemeinde im Kreis Chongren in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Bailu (Ganxian) (白鹭乡), Gemeinde im Stadtbezirk Ganxian in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Bailu (Liubei) (白露街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Liubei im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Bailu (Yuehu) (白露街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yuehu in der chinesischen Provinz Jiangxi